Puchar Unity 2004 - turniej towarzyski o Puchar Unity, odbył się w dniach 29 maja - 2 czerwca 2004 roku w Anglii. Wszystkie mecze rozegrano w Londynie. W turnieju uczestniczyły trzy reprezentacje narodowe:Jamajki, Irlandii i Nigerii.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem Pucharu Unity 2004 został zespół Nigerii.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Anglii
2004 w piłce nożnej
2004 w Anglii
Sport w Londynie